Летние Паралимпийские игры — 2016 (официально — XV Паралимпийские летние игры) проходили с 7 по 18 сентября 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро. Были разыграны 528 комплектов в 22 видах спорта. Впервые были проведены соревнования по гребле на байдарках и каноэ и по триатлону. Соревнования проходили на тех же площадках, которые использовались для летних Олимпийских игр 2016 года.

Выбор места проведения 
Окончательное голосование по выбору города прошло 2 октября 2009 года. В голосовании были использованы все возможные три тура. После первого тура лидировал Мадрид, но затем Рио-де-Жанейро получил почти все голоса, отданные ранее за Чикаго и Токио.

Страны-участницы 

В Летних Паралимпийских играх 2016 приняли участие спортсмены из 176 стран.

Отстранение российской сборной 

7 августа 2016 года Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о решении отстранить от Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро всю сборную России. Такое решение было принято на основании доклада Макларена, в котором утверждается, что применение допинга поощрялось в России на государственном уровне. Паралимпийский комитет России пытался обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде, однако 23 августа тот отказал в удовлетворении апелляции Паралимпийского комитета России.

6 сентября 2016 г. телеканал МАТЧ-ТВ отказался от трансляции Паралимпийских игр 2016 из-за отсутствия на играх Российской сборной, а соответственно и интереса зрительской аудитории России. Вместо Паралимпийских игр 2016 канал транслировал соревнования для отстранённых российских спортсменов, организованные Паралимпийским комитетом России, которые были проведены с 7 по 9 сентября.

На церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 член белорусской делегации Андрей Фомочкин пронёс флаг России на протяжении четверти круга по стадиону, прежде чем флаг у него отобрали организаторы, поступок Фомочкина поддержали представители Белоруссии и России.

Календарь

Медальный зачёт 
Данные по медальному зачёту с официального сайта:

Спонсоры 

Всемирные паралимпийские партнёры
 Atos
 Panasonic
 Samsung
 VISA
Официальные спонсоры игр 2016
 Banco Bradesco
 
 Coca-Cola
 
 
 
 
 GE
 Nissan
 Omega
 P&G
Официальные помощники игр 2016
 
 Cisco
 EY
 
 Sadia
 LATAM
 
Официальные поставщики игр 2016
 Монетный двор Бразилии
 
 EF Education First

См. также 
 Летние Олимпийские игры 2016

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Медальный зачёт на Официальном сайте

Летние Паралимпийские игры 2016